Selvotta – frazione di Roma
Selvotta – frazione di Capena (RM)
Selvotta – frazione di Frascati (RM)
Selvotta – frazione di Fonte Nuova (RM)